Termenul „Warnow” se poate referi la:

 Warnow (râu), în landul Mecklenburg-Vorpommern, Germania
 Warnow (bei Bützow), comună din districtul Güstrow în Mecklenburg-Vorpommern,
 Warnow (bei Grevesmühlen), comună din districtul Nordwestmecklenburg în Mecklenburg-Vorpommern
 O localitate din Brazilia lângă Blumenau